Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2006 – 5. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 7 lipca 2006 w Velenje, a zakończyła 20 sierpnia 2006 w Lillehammer.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Zwycięzcą Letniego Pucharu Kontynentalnego został Stefan Thurnbichler, mimo iż nie wygrał żadnego z konkursów. Wystąpił jednak on we wszystkich konkursach i w pięciu z nich stał na podium. Najlepszy z Polaków - Wojciech Skupień - zajął 15 miejsce.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
2006 w sportach zimowych